{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (69401) - || 1995 QV3 || 26 augustus 1995 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (69402) - || 1995 SM10 || 17 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69403) - || 1995 SR13 || 18 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69404) Martz-Kohl || 1995 SS30 || 20 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69405) - || 1995 SW48 || 30 september 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| (69406) - || 1995 SX48 || 30 september 1995 || Catalina Station || C. W. Hergenrother
|-
| (69407) - || 1995 SZ83 || 24 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69408) - || 1995 TT8 || 1 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69409) - || 1995 UQ || 19 oktober 1995 || Dossobuono || L. Lai
|-
| (69410) - || 1995 UB3 || 23 oktober 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| (69411) - || 1995 UR8 || 21 oktober 1995 || Chichibu || N. Sato, T. Urata
|-
| (69412) - || 1995 UJ37 || 21 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69413) - || 1995 VA || 1 november 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69414) - || 1995 VY11 || 15 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69415) - || 1995 WA13 || 16 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69416) - || 1995 WX16 || 17 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69417) - || 1995 WV35 || 21 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69418) - || 1995 WX42 || 25 november 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (69419) - || 1995 XH3 || 14 december 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69420) - || 1995 YA1 || 21 december 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69421) Keizosaji || 1995 YT2 || 22 december 1995 || Saji || Saji
|-
| (69422) - || 1995 YO7 || 16 december 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69423) Openuni || 1996 AA2 || 15 januari 1996 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| (69424) - || 1996 AG6 || 12 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69425) - || 1996 BC || 16 januari 1996 || Stroncone || A. Vagnozzi
|-
| (69426) - || 1996 BW6 || 19 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69427) - || 1996 BJ10 || 21 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69428) - || 1996 EA3 || 9 maart 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (69429) - || 1996 EB8 || 11 maart 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69430) - || 1996 GA1 || 15 april 1996 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (69431) - || 1996 GG8 || 12 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69432) - || 1996 HC18 || 18 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69433) - || 1996 HY18 || 18 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69434) de Gerlache || 1996 HC21 || 18 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69435) - || 1996 HH21 || 18 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69436) - || 1996 JT7 || 12 mei 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69437) - || 1996 KW2 || 21 mei 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (69438) - || 1996 LU2 || 11 juni 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69439) - || 1996 PX || 9 augustus 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| (69440) - || 1996 PV2 || 14 augustus 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| (69441) - || 1996 PG8 || 8 augustus 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69442) - || 1996 RA13 || 8 september 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69443) - || 1996 RB16 || 13 september 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69444) - || 1996 RN17 || 13 september 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69445) - || 1996 RZ20 || 5 september 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69446) - || 1996 SL4 || 21 september 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (69447) - || 1996 SG8 || 21 september 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (69448) - || 1996 TQ || 4 oktober 1996 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| (69449) - || 1996 TD2 || 3 oktober 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (69450) - || 1996 TL3 || 4 oktober 1996 || Kleť || Kleť
|-
| (69451) - || 1996 TD5 || 8 oktober 1996 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (69452) - || 1996 TL5 || 9 oktober 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| (69453) - || 1996 TG11 || 11 oktober 1996 || Kitami || K. Endate
|-
| (69454) - || 1996 TE28 || 7 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69455) - || 1996 TB33 || 10 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69456) - || 1996 TO33 || 10 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69457) - || 1996 TP36 || 12 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69458) - || 1996 TQ54 || 5 oktober 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (69459) - || 1996 TX62 || 6 oktober 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69460) Christibarnard || 1996 UO1 || 17 oktober 1996 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| (69461) - || 1996 UA3 || 24 oktober 1996 || Modra || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| (69462) - || 1996 UB4 || 29 oktober 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (69463) - || 1996 VZ1 || 1 november 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (69464) - || 1996 VV4 || 13 november 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69465) - || 1996 VR5 || 14 november 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69466) - || 1996 VZ5 || 15 november 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69467) - || 1996 VA14 || 5 november 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69468) - || 1996 VO15 || 5 november 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69469) Krumbenowe || 1996 WR || 16 november 1996 || Kleť || Kleť
|-
| (69470) - || 1996 XH || 1 december 1996 || Oohira || T. Urata
|-
| (69471) - || 1996 XM1 || 2 december 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69472) - || 1996 XN1 || 2 december 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69473) - || 1996 XO1 || 2 december 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69474) - || 1996 XA3 || 3 december 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69475) - || 1996 XE9 || 6 december 1996 || Kleť || Kleť
|-
| (69476) - || 1996 XF10 || 1 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69477) - || 1996 XS13 || 4 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69478) - || 1996 XO15 || 10 december 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (69479) - || 1996 XH16 || 4 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69480) - || 1996 XL19 || 8 december 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69481) - || 1996 XU19 || 11 december 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69482) - || 1996 XC26 || 8 december 1996 || Chichibu || N. Sato
|-
| (69483) - || 1996 XA31 || 14 december 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69484) - || 1996 YR1 || 18 december 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (69485) - || 1997 AD || 2 januari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69486) - || 1997 AM1 || 2 januari 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| (69487) - || 1997 AZ2 || 4 januari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69488) - || 1997 AV3 || 3 januari 1997 || Oohira || T. Urata
|-
| (69489) - || 1997 AB4 || 6 januari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69490) - || 1997 AE5 || 3 januari 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| (69491) - || 1997 AZ5 || 2 januari 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (69492) - || 1997 AG7 || 9 januari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69493) - || 1997 AO12 || 11 januari 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (69494) - || 1997 AF15 || 13 januari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69495) - || 1997 AY17 || 15 januari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69496) Zaoryuzan || 1997 AE22 || 13 januari 1997 || Nanyo || T. Okuni
|-
| (69497) - || 1997 BK2 || 30 januari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69498) - || 1997 CM1 || 1 februari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69499) - || 1997 CV4 || 3 februari 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| (69500) Ginobartali || 1997 CB6 || 6 februari 1997 || Colleverde || V. S. Casulli|}

Planetoïdenlijsten